Ландри () — французская фамилия. Широко распространена среди франкоканадцев, тогда как во Франции встречается редко, в отличие от родственной фамилии Ландрю.

Известные носители:

  (1874—1956) — французский демограф и политик.
 Ландри, Бернар (1937—2018) — канадский политик, бывший премьер-министр Квебека от Квебекской партии.
 Ландри, Нелли (1916—2010) — бельгийская и французская теннисистка, чемпионка Франции 1948 года.
 Ландри, Филипп — квебекский драматург, автор пьесы «Возвращение в Припять»
  (1799—1895) — французский математик.
 Ландри, Эли (род. 1973) — американская актриса, фотомодель, мисс США 1996.

Примечания